Hewittia Wight & Arn, 1837 : genre monotypique de plantes dicotylédones de la famille des Convolvulaceae.
 Hewittia Lessert, 1928 : genre monotypique d'araignées aranéomorphes de la famille des Thomisidae.